Jonas Leandersson kan syfta på:

Jonas Leandersson (född 1990), en orienterare i friidrottsklubben IF Göta
Jonas Glans (född Leanderson 1991), en medeldistanslöpare i friidrottsklubben Malmö AI